Альбан, або Албан — власна назва.

Топоніми

Альбан (Іспанія) — парафія Саррії.

Альбан (Кундінамарка) — муніципалітет.
 Альбан (Наріньо) — муніципалітет.

Альбан (гора) — муніципалітет.

Альбан () - муніципалітет у регіоні Гранд-Ест.
 Альбан () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія.

Особи 
 Святий Албан

Див. також 

 Альбана
 Альбані
 Альбано